Предпорто́вый проезд — название улиц в Санкт-Петербурге в историческом районе Предпортовая.

 1-й Предпортовый проезд
 2-й Предпортовый проезд
 3-й Предпортовый проезд
 4-й Предпортовый проезд
 5-й Предпортовый проезд
 6-й Предпортовый проезд
 7-й Предпортовый проезд
 8-й Предпортовый проезд

См. также 
 Предпортовая (станция)
 Предпортовая улица